William Barclay (jurist) - Schots jurist
William Barclay (auteur) - Schots auteur
William Barclay (schilder) - Engels schilder van miniaturen
William Barclay (theoloog) - Schots theoloog
William Barclay (politicus) - Senator uit Noord-Ierland
William Edward Barclay - Engels voetbalmanager